Александр Макарович Моисеенков (, БССР — , , Россия) — советский химик-органик, член-корреспондент АН СССР (с 1990 года).

Биография 
Моисеенков Александр Макарович родился в Витебской области  года. Его отец, Макар Демидович, окончивший химический факультет Белорусского государственного университета, был учителем химии и биологии в г. Шклов Могилевской области; а мать, Лукерья Афанасьевна — домохозяйкой. В семье, кроме Александра Макаровича, были еще два сына и дочь.

Во время Великой Отечественной войны глава семьи ушел на фронт, а Александр с матерью, братом и сестрой остались на оккупированной территории. После освобождения г. Шклова в 1944 году советскими войсками Александр поступил в среднюю школу № 2, которую закончил в 1954 году с золотой медалью. В то время медаль давала право поступления в любой вуз страны без вступительных экзаменов, и Александр Макарович, идя по стопам отца, решил стать химиком — поступил в Московский институт тонкой химической технологии (МИТХТ), который и окончил с отличием в 1960 г. по специальности инженер-технолог-химик. Темой дипломной работы Александра Макаровича были «Синтетические исследования в области убихиноновых алкалоидов» (научный руководитель — известный советский ученый, профессор Н. А. Преображенский).

После окончания института Александр Макарович успешно прошел вступительные испытания в аспирантуру Института органической химии имени Н. Д. Зелинского АН СССР. В дальнейшем вся научная деятельность А. М. Моисеенкова была связана именно с ИОХ АН СССР. С 1978 года он был заведующим Лабораторией полинепредельных соединений (№ 7) ИОХ РАН. В 1990 году был избран членом-корреспондентом РАН.

 «Конец первого года моего обучения в аспирантуре совпал с полетом Гагарина. Тогда я на себе познал фантастическое воздействие «звездного часа» человечества – это когда непреодолимо тянет к работе с полной отдачей сил безо всяких дополнительных импульсов». 
А. М. Моисеенков, из заметки к 50-летию ИОХ, 1984

Научные достижения 
В 1964 году А. М. Моисеенков защитил кандидатскую диссертацию «Стереохимия реакций раскрытия α-окисей ацетилциклогексенов», выполненную под руководством Афанасия Андреевича Ахрема. А. А. Ахрем был учеником академика АН СССР И. Н. Назарова и наследником трети его разделенной лаборатории. Через 10 лет, в 1974 году он защитил докторскую диссертацию, посвященную исследованиям триацилметанов. Достижения в области химии виниловых производных триацилметанов позволили разработать простые методы получения квазистероидных гетероциклических молекул.

В 1974 г. А. М. Моисеенков перешел в лабораторию полинепредельных соединений (№ 7) ИОХ РАН, основанную и возглавляемую Алексеем Васильевичем Семеновским (1971—1977), где занимался разработкой методов синтеза изопреноидов и феромонов (например, полового феромона домашней мухи или амбарного долгоносика). Практическая ценность исследований заключается в возможности применения таких сложных синтетических биомолекул в качестве аттрактантов насекомых при борьбе с ними.

А. М. Моисеенков был заинтересован в способах получения лекарственных препаратов из растительного сырья и сотрудничал с конца 1980-х с академиком А. Г. Толстиковым (в то время директором Института химии Уфимского научного центра АН СССР), который передавал необходимые для исследований полупродукты (олигомеры изопрена), использованные А. М. Моисеенковым в качестве исходных соединений в разработанной им схеме полного синтеза полипренолов. Особый интерес вызывала также переработка растительного сырья — хвои, в иглах которой содержится большое число полипренолов — биологически активных полинепредельных спиртов, имеющих низкую токсичность и широкий спектр действия. Исследования Александра Макаровича, продолженные его последователем Веселовским Владимиром Всеволодовичем (в настоящее время — заведующий Лабораторией полинепредельных соединений (№ 7) ИОХ РАН, д.х.н., профессор), позволили разработать иммуномодулятор «Фоспренил», рекомендованный для применения в ветеринарии.

В 1986 г. в Москве Александр Макарович принял участие в конференции ИЮПАК как председатель программного комитета. Также он был членом оргкомитетов и участником многих отечественных и международных научных конференций, выступал с пленарными докладами.

А. М. Моисеенков основал свою научную школу: под его руководством защищено более 15 диссертаций, его ученики работают в научных учреждениях России, США, Швеции, Великобритании, Молдавии и Азербайджана. Научное наследие составляет более 250 научных работ и патентов. Кроме того, стажировку и аспирантуру в лаборатории Александра Макаровича проходили студенты и аспиранты Рижского политехнического института, аспиранты химических вузов Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Молдавии.

У А. М. Моисеенкова было много коллег по всему миру и СССР. Он работал в ведущих научных центрах Швеции, Швейцарии, Голландии, Венгрии. В течение ряда лет сложились научные и теплые личные контакты с шведским ученым П. Бергстромом, видным японским ученым в области химии и применения феромонов К. Мори, с д.х.н. проф. Андрисом Страковым из Латвии.

Среди научных публикаций А. М. Моисеенкова наибольшую известность получили следующие (по данным Scopus):
 Dramatic acceleration of the Diels-Alder reaction by adsorption on chromatography adsorbents (1988), Tetrahedron Letters Volume 29, Issue 2, 1988, Pages 175—178
 Synthesis of (±)-hotrienol and (±)-santolina alcohol via cyclopropenes (1982), J. Chem. Soc., Chem. Commun., 1982,0, 109—110
 Acetylcyclopropane as a five-carbon building block in the synthesis of some acetogenin insect pheromones (1991), Journal of the Chemical Society, Perkin Transactions 1, 1991, 0, 2639—2649
 Synthetic application of the pummerer reaction (1991), Russian Chemical Reviews, 1991, 60 (6), 643—657
 Lewis acid initiated or high pressure promoted reactions of isoprene with phenylsulphinyl chloride (1984), Tetrahedron Letters Volume 25, Issue 51, 1984, Pages 5929-5932
 A new stereoselective synthesis of (Z)-9-tricosene, the sex attractant of the common housefly (1985), Tetrahedron Letters Volume 26, Issue 3, 1985, Pages 305—306
 Synthesis of compounds relating to polyprenols (1989), Chemistry and Physics of Lipids Volume 51, Issues 3-4, November 1989, Pages 147—157

 «Я прошел отличную школу акад. Назарова и проф. Преображенского, что предопределило пожизненную тему моих занятий в органической химии – тонкий органический синтез применительно к объектам природного происхождения.»

А. М. Моисеенков, из заметки к 50-летию ИОХ, 1984Умер в 1992 году. Похоронен на Троекуровском кладбище.

Почести и награды 
 1988 г. — премия РАН им. A. М. Бутлерова по химии — за цикл исследований, посвященных химии феромонов насекомых («Разработка методов регио- и стереоконтролируемого синтеза и синтез феромонов и ювеноидов»)
 1998 — Государственная премия Российской Федерации за цикл трудов «Ациклические изопреноиды: химия и синтез биологически активных веществ на их основе»
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
 Медали и дипломы ВДНХ СССР
 Медаль «Ветеран труда»
 Заместитель главного редактора «Журнала органической химии»
 Член Ученого Совета ИОХ РАН
 Член Химического общества им. Д. И. Менделеева

Семья 
В 1963 году женой А. М. Моисеенкова стала Левина Инна Соломоновна, в настоящее время — ведущий научный сотрудник Лаборатории химии стероидных соединений (№ 22) ИОХ РАН, доктор химических наук. Их дочь Ольга, родившаяся в 1967 году, окончила исторический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова.

Увлечения 
Александр Макарович любил музыку, в особенности классический джаз. Обладатель хорошего чувства юмора, он был общителен и коммуникабелен. Очень хорошо знал английский язык и даже (немного) — японский химический язык, что позволяло ему читать оригиналы статей.

Память 
 В честь А. М. Моисеенкова как выдающегося ученого была учреждена именная стипендия, которой награждаются лучшие аспиранты ИОХ РАН за успехи в области тонкого органического синтеза и химии природных соединений.
 Портрет А. М. Моисеенкова установленный в ИОХ РАН на стенде членов Академии наук, работавших и работающих в этом институте.

«Самая главная грань личности Александра Макаровича Моисеенкова. состоит в том, что он жил и работал не для себя, и даже не для любимой им химии, а для людей. И химию, и науку вообще он рассматривал только как средство приносить пользу людям — и близким, и всем-всем. И очень не любил (и часто не скрывал этого) тех людей, которые смотрели на эти вещи иначе. А вот если какая-либо из его разработок — новый реактив, реакция, метод, препарат — нужна была другим людям, уж тут активность, инициатива, помощь (и бескорыстность) Александра Макаровича были просто безграничны.»
Выдержка из воспоминаний коллеги А. М. Моисеенкова — проф. д.х.н. Пивницкого К. К. (стенгазета ИОХ к 60-летию со дня рождения А. М. Моисеенкова, 1996 г.)

Примечания 

Похороненные на Троекуровском кладбище
Выпускники МИТХТ